— японская аниме-студия. Знаменита такими сериалами, как «Стальной алхимик», «Моя геройская академия», «Бездомный бог», «Моб Психо 100», «Пожиратель душ», «Гостевой клуб лицея Оран», «Проза бродячих псов», «Космический Денди», «Волчий дождь», «Красноволосая принцесса Белоснежка», «Темнее чёрного».

История 
«Bones» основали сотрудники компании Sunrise — Масахико Минами, Кодзи Осака и Тосихиро Кавамото, в октябре 1998 года. Одним из первых проектов студии была совместная с Sunrise работа над фильмом Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door, базирующимся на аниме-сериале Cowboy Bebop.

Студии 
Как и Sunrise Studio, в которой ранее работали некоторые из её основателей, Bones разделена на небольшие студии, которые сосредоточены на собственных аниме-проектах.

 Студия A: под руководством продюсера Наоки Амано, в основном известна работами Gosick, «Волчий дождь», «Арена Ангелов», Hiwou War Chronicles и Carole & Tuesday.

 Студия B в основном известна работами Eureka Seven, RahXephon и «Моб Психо 100».

 Студия C: под руководством продюсера Ёсихиро Оябу, наиболее известна работами «Стальной алхимик», Darker than Black, Soul Eater и «Гостевой клуб лицея Оран». В настоящее время работают исключительно над экранизацией манги «Моя геройская академия».

 Студия D: под руководством Мари Судзуки, в основном известна работами «Стальной алхимик: Братство» и No. 6. С 2015 года работает над «Прозой бродячих псов».

 Студия E: новейшая студия под руководством Макото Ватанабэ, с 2017 года работающая над новыми фильмами Eureka Seven.

Работы

Аниме-сериалы

OVA 
 RahXephon Interlude: Her and Herself/Thatness and Thereness (7 августа 2003)
 Wolf's Rain (23 января — 25 февраля 2004)
 Fullmetal Alchemist: Premium Collection (29 марта 2006)
 Ghost Slayers Ayashi: Ayashi Diving Comedy (22 августа — 24 октября 2007)
 Darker than Black: Beneath the Fully Bloomed Cherry Blossoms (26 марта 2008)
 Fullmetal Alchemist Brotherhood (26 августа 2009 — 25 августа 2010)
 Prototype (часть Halo Legends) (2010)
 Darker than Black: Gaiden (27 января 2010 — 21 июля 2010)
 Eureka Seven Ao: The Flowers of Jungfrau (20 сентября 2012)
 Noragami (17 февраля — 17 июля 2014)
 Hitsugi no Chaika (10 марта 2015)
 Noragami Aragoto (17 ноября 2016 — 17 марта 2016)
 Snow White with the Red Hair (5 января 2016)
 Blood Blockade Battlefront (3 июня 2016)
 Eureka Seven Ao:Final (январь 2017)
 Bungo Stray Dogs (31 августа 2017)
 Mob Psycho 100 Reigen -The Miraculous Unknown Psychic- (18 марта 2018)
 My Hero Academia — All Might: Rising (13 февраля 2019)
 Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office’s First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~ (25 сентября 2019)

ONA 
 Xam'd: Lost Memories (PlayStation Network, 16 июля 2008 — 3 февраля 2009; анимация Bones Studio B)
 A.I.C.O. -Incarnation- (Netflix, 9 марта 2018; анимация Bones Studio A)
 Super Crooks (Netflix, 2021)

Полнометражные фильмы 
 Escaflowne (24 июня 2000)
 Cowboy Bebop: The Movie (1 сентября 2001)
 RahXephon: Pluralitas Concentio (19 апреля 2003)
 Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa (23 июля 2005)
 Sword of the Stranger (29 сентября 2007)
 Eureka Seven Pocket Full Of Rainbows (25 апреля 2009, совместное производство с Kinema Citrus)
 Towa no Quon: серия фильмов
  (18 июня 2011)
  (16 июля 2011)
  (13 августа 2011)
  (10 сентября 2011)
  (5 ноября 2011)
  (26 ноября 2011)
 Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos (2 июля 2011)
 Un-Go episode:0 Inga chapter (19 ноября 2011)
 Star Driver: The Movie (9 февраля 2013)
 Eureka Seven: Hi-Evolution 1 (16 сентября 2017)
 Bungo Stray Dogs: Dead Apple (3 марта 2018)
 My Hero Academia: Two Heroes (3 августа 2018)
 Anemone — Eureka Seven: Hi-Evolution (10 ноября 2018)
 My Hero Academia: Heroes Rising (20 декабря 2019)
 «Её заветное желание» (25 декабря 2020)
 My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission (6 августа 2021)
 Eureka Seven: Hi-Evolution 3 (2021)

Игры 
 Robot Alchemic Drive (Enix, 4 ноября 2002)
 Rahxephon Blu Sky Fantasia (Bandai, 7 августа 2003)
 Fullmetal Alchemist and the Broken Angel (Square Enix, 25 декабря 2003)
 Fullmetal Alchemist: Stray Rondo (Bandai, 25 марта 2004)
 Fullmetal Alchemist: Sonata of Memories (Bandai, 22 июля 2004)
 Fullmetal Alchemist 2: Curse of the Crimson Elixir (Square Enix, 22 сентября 2004)
 Fullmetal Alchemist 3: The Girl Who Succeed God (Square Enix, 21 июля 2005)
 Eureka Seven vol. 1: The New Wave (Bandai, 27 октября 2005)
 Eureka Seven vol. 2: The New Vision (Bandai, 11 мая 2006)
 Fullmetal Alchemist: Prince of the Dawn (Square Enix, 13 августа 2009)
 Fullmetal Alchemist: Daughter of the Dusk (Square Enix, 10 декабря 2009)
 Liberation Maiden (Part of Guild01; Level-5, 31 мая 2012)
 Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney (Capcom/Level-5, 29 ноября 2012)
 Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies (Capcom, 25 июля 2013)
 Persona 4: Dancing All Night (Atlus, 25 июня 2015)

Музыкальные клипы 
 Lotte music video — Shinsekai by Bump of Chicken (11 декабря 2018)
 Pokémon Special Music Video「GOTCHA！」- Acacia by BUMP OF CHICKEN (Pokémon/Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc., 29 сентября 2020)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Bones в базе данных на сайте AniDB
 Looking Back on 20 Years of Studio Bones

Аниме-студии